Die Abkürzung P4P steht für:
 Pay for Performance, leistungsabhängiges Vergütungsmodell
 Players 4 Players Tischfussballvereinigung e.V.
 Provider Portal for Applications, Internetdienst von Filesharing-Anbietern
 Pound for pound, gewichtsklassenunabhängige Ranglisten im Kampfsport
 Purchase for Progress, eine Initiative des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen 

P4P